Türkmenbaşy (souvent orthographié phonétiquement Turkmenbachi) a été le nom officiel du président de la république du Turkménistan, Saparmyrat Nyýazow, du  jusqu'à sa mort le . Ce nom signifie le chef des Turkmènes. 

L'adoption de ce nouveau nom participe au culte de la personnalité entretenu par le président et son régime autocratique. Ce changement a été décidé en imitation du premier président de la république de Turquie, Mustafa Kemal qui avait reçu du parlement turc le  le nom de famille d'Atatürk (le Turc-Père). Cependant, si dans le cas turc, l'adoption de ce nom faisait suite à une réforme générale imposant un nom de famille à tous les citoyens turcs qui n'en avaient pas encore, le président turkmène, lui, avait déjà un nom de famille et l'adoption du nouveau nom ne concerne que lui. Du reste, les médias étrangers au Turkménistan continuent de l'appeler sous son ancien nom et ont tendance à considérer le terme Türkmenbaşy comme une sorte de titre officiel plutôt qu'un nom de famille.

Le président turkmène a également donné son nouveau nom à de nombreuses choses dont notamment :

Türkmenbaşy, ville et port sur la mer Caspienne, anciennement appelée Krasnovodsk ;
Türkmenbaşy fut jusqu'à sa  mort le nouveau nom officiel du mois de janvier en langue turkmène.

Notes et références 

Surnom